Корнелиус Стирк () — суперзлодей вселенной DC Comics, враг Бэтмена.

История публикации 
Персонаж был придуман Аланом Грантом, а изображен Нормом Брейфоглом.
Впервые появился на страницах Detective Comics #592 (в ноябре 1988 года).

Биография 
Стирк, как и Пугало, использует страх, чтобы добраться до своих жертв. Стирк обладает телепатическими способностями и используя их делает так, чтобы другие люди видели в нем кого-то другого, что позволяет ему приближаться к своим жертвам. Запугав своих жертв до смерти, Стирк затем пожирает их сердца. Он действует под влиянием заблуждения, что для выживания ему необходимы питательные вещества и гормоны из людских сердец.
В своем первом появлении, Стирк освобождается из «Arkham Asylum», куда он заключен в 16 лет за попытку убить одноклассницу, после того, как был признан нормальным. Впоследствии, однако он прекращает принимать лекарство и начинает превращаться в серийного убийцу.

Силы и способности 
Корнелиус Стирк может надеть на себя гипнотическую ауру, которая позволяет ему принимать любой образ, по его выбору, как правило, это лица тех, кому люди доверяют.

Вне комиксов 

 Стирк появляется во втором сезоне телесериала «Готэм». Его роль исполнил актёр Кэмерон Омидиан.
В сериале персонаж показан как каннибал и заключенный психиатрической клиники Аркхэм. С его помощью Этель Пибоди вела допрос Загадочника.

См. также 
 Список врагов Бэтмена

Ссылки 
 История Корнелиуса Стирка на EmperorJoker
 Корнелиус Стирк в неофициальном путеводителе по вселенной DC

Примечания 

Персонажи комиксов, появившиеся в 1988 году
Металюди DC Comics
Суперзлодеи DC Comics
Персонажи Бэтмена
Персонажи-телепаты
Вымышленные гипнотизёры
Вымышленные каннибалы
Вымышленные мужчины
Вымышленные персонажи с психическими расстройствами
Вымышленные серийные убийцы